«I’m Not Okay (I Promise)» — первый сингл My Chemical Romance с альбома Three Cheers for Sweet Revenge.

Список композиций 
 Все песни написаны My Chemical Romance.
Version 1 (promotional CD)

Version 2 (Australian-released CD)

Version 3 (CD)

Version 4 (re-released CD)

Version 5 (re-released CD)

Version 6 (digital download)

Чарты

История издания

Примечания 

Синглы My Chemical Romance
Песни 2004 года
Синглы Reprise Records
Эмо-песни